Лома де лос Ојос има више значења:

 Лома де лос Ојос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома де лос Ојос (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику